Emirates Mars Mission, missió a Mart dels Emirats Àrabs Units
 Museu Marítim Estonià (del seu nom en estonià Eesti MereMuuseum), museu situat a la ciutat de Tallin, a Estònia
 Entitat Municipal Metropolitana, agrupació històrica dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 Escola Municipal de Música, denominació històrica de l'actual Conservatori Municipal de Música de Barcelona
 Escola Militar de Música, escola de música de l'exèrcit de Guatemala
 Ediciones Mexicanas de Música, editorial musical de Mèxic
 Ashmore EMM (de l'acrònim en anglès Emerging Markets Management), empresa d'inversions especialitzada en mercats emergents amb seu al Regne Unit
 Experimental & Molecular Medicine, revista científica especialitzada en bioquímica i biologia molecular
 Model de maduresa de l'e-learning (del seu nom en anglès E-learning Maturity Model), model de programari per a avaluar els processos d'aprenentatge virtual
 Enterprise mobility management, gestió de l'ús d'aplicacions i dispositius mòbils en les empreses
 Enterprise Marketing Management, gestió dels processos de màrqueting d'una empresa
 Expanded memory manager, programa de control dels mètodes de memòria expandida
 Equip multimèdia, equipament que utilitza més d'un mitjà de comunicació
 emm també és el codi ISO 639-3 del mamulique, llengua extinta del nord-est de Mèxic
 Emm. també és l'abreviatura d'eminentíssim, distinció aplicada als cardenals de l'Església Catòlica